

Філінська — присілок, Верховазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Філінська — присілок, Нижньо-Вазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Філінська — присілок, Тотемський район, Вологодська область